Пау () — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.
 Пау () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Орістано.